Víctor Andrés Cedrón Zurita, mais conhecido como Víctor Cedrón (Trujillo (Peru), 6 de outubro de 1993), é um futebolista peruano que atua como meia. Atualmente, está no Unión Comercio.

Carreira

Início 
Revelado no Universidad César Vallejo, do Peru, Víctor Cedrón subiu para a equipe profissional em janeiro de 2011. Ele fez sua estreia em 14 de fevereiro de 2011, em um jogo em casa contra a equipe do Colegio Nacional Iquitos.

Títulos 
 Figueirense 
 Campeonato Catarinense: 2018

Ligações externas 
 
 Perfil de Víctor Cedrón  em Soccerway
 

Naturais de Trujillo (Peru)
Futebolistas FBC Melgar
Futebolistas do Club Juan Aurich
Futebolistas do Club Deportivo Universidad César Vallejo
Futebolistas do Club Alianza Lima
Futebolistas do Figueirense Futebol Clube
Futebolistas do Unión Comercio
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol